Komandor – wojskowy stopień oficerski
 Komandor – dostojnik stojący na czele komandorii w zakonach rycerskich
 Komandor – polskie przedsiębiorstwo